

Informacje ogólne 
 Dodatkowymi tytułami księcia Somersetu były:
 hrabia Kendal (1444–1444)
 wicehrabia Rochester (1614–1645)
 wicehrabia Beauchamp of Hache (1547–1552)
 hrabia Hertford (1547–1552, 1660–1750)
 markiz Hertford (1660–1675)
 baron Seymour of Trowbridge (1660–1750)
 baron Percy (1722–1750)
 baron Cockermouth (1749–1750)
 hrabia Egremont (1749–1750)
 hrabia St. Maur (1864–1885)
 Najstarszy syn księcia Somersetu nosi tytuł lorda Seymoura
 rodowymi siedzibami książąt Somersetu są Maiden Bradley w Wiltshire i Berry Pomeroy Castle w Totnes w Devonshire.

Lista hrabiów i książąt Somersetu 
Hrabiowie Somersetu 1. kreacji (parostwo Anglii)
 1141–1155: William de Mohun, 1. hrabia Somersetu
Hrabiowie Somersetu 2. kreacji (parostwo Anglii)
 1397–1410: Jan Beaufort, 1. hrabia Somersetu
 1410–1418: Henryk Beaufort, 2. hrabia Somerset
 1418–1443: Jan Beaufort, 3. hrabia Somerset
 1444–1448: Edmund Beaufort, 4. hrabia Somerset
Książęta Somersetu 1. kreacji (parostwo Anglii)
 1444–1444: Jan Beaufort, 1. książę Somerset
Książęta Somersetu 2. kreacji (parostwo Anglii)
 1448–1455: Edmund Beaufort, 2. książę Somerset
 1455–1464: Henryk Beaufort, 3. książę Somerset
 1464–1471: Edmund Beaufort, 4. książę Somerset
Książęta Somersetu 3. kreacji (parostwo Anglii)
 1499–1500: Edmund Tudor, książę Somerset
Książęta Somersetu 4. kreacji (parostwo Anglii)
 1525–1536: Henryk FitzRoy, książę Richmond i Somerset
Książęta Somersetu 5. kreacji (parostwo Anglii)
 1547–1552: Edward Seymour, 1. książę Somerset
 1660–1660: William Seymour, 2. książę Somersetu
 1660–1671: William Seymour, 3. książę Somersetu
 1671–1675: John Seymour, 4. książę Somersetu
 1675–1678: Francis Seymour, 5. książę Somersetu
 1678–1748: Charles Seymour, 6. książę Somersetu
 1748–1750: Algernon Seymour, 7. książę Somersetu
 1750–1757: Edward Seymour, 8. książę Somersetu
 1757–1792: Edward Seymour, 9. książę Somersetu
 1792–1793: Webb Seymour, 10. książę Somersetu
 1794–1855: Edward Adolphus St Maur, 11. książę Somersetu
 1855–1885: Edward Adolphus Seymour, 12. książę Somerset
 1885–1891: Archibald Henry Algernon Seymour, 13. książę Somersetu
 1891–1894: Algernon Percy Banks St Maur, 14. książę Somersetu
 1894–1923: Algernon Seymour, 15. książę Somersetu
 1924–1931: Edward Hamilton Seymour, 16. książę Somersetu
 1931–1954: Evelyn Francis Seymour, 17. książę Somersetu
 1954–1984: Percy Hamilton Seymour, 18. książę Somersetu
 1984 -: John Michael Edward Seymour, 19. książę Somersetu
Następca 19. księcia Somersetu: Sebastian Edward Seymour, lord Seymour
Hrabiowie Somersetu 3. kreacji (parostwo Anglii)
 1614–1645: Robert Carr, 1. hrabia Somerset

Królewskie początki rodu Seymourów

Linki zewnętrzne 
 

Somersetu, Książę